Гран-при Катара 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 19 по 21 ноября 2021 года на автодроме Лусаил в Катаре. Это был 20-й этап сезона 2021 и первый Гран-при Катара в истории «Формулы-1».

Поул со временем 1:20,827 выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes. Он же одержал победу в гонке. Вторым финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — Фернандо Алонсо на Alpine.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +26…25 °C, трасса +29…28 °C 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:27,634
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +26 °C, трасса +30…28 °C 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:23,196, поставлен на 57 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Лусаил

Гран-при Катара
Спорт в Катаре в 2021 году